Аон-Центр — название небоскрёбов в США

 Аон-Центр — 83-этажный небоскрёб высотой 346,3 метра в Чикаго
 Аон-Центр — 62-этажный небоскрёб высотой 262 метра в Лос-Анджелесе

﻿